Улица Григория Верёвки () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Защитников Украины, исторически сложившаяся местность (район) Бобровица.

Примыкает переулок Шевченко.

История 
Безымянная улица была проложена после Великой Отечественной войны на территории ныне бывшего села Бобровица. 

После вхождения села Бобровица в состав города Чернигова, в 1974 году получила современное название — в честь советского украинского композитора и хорового дирижёра Григория Гурьевича Верёвки.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной и нежилой застройкой (территория предприятия «Сельхозтехника» («Сельхозхимия») — улица Шевченко, дом № 162А), частично многоэтажной жилой застройкой (один 7-этажный дом). На углу с улицей Защитников Украины расположено поликлиническое отделение городской больницы № 3 (улица Защитников Украины, дом № 22).

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 118 ВЕРЬОВКИ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова